Fundació Barcelona Media, centre tecnològic ubicat al Districte 22@ de Barcelona
 Fundació Bernat Metge, institució catalana pel foment de la filologia clàssica
 Federació Balear de Motociclisme, màxima institució reguladora del motociclisme a les illes Balears
 Míssil balístic de flota (del seu nom en anglès Fleet Ballistic Missile), míssil balístic dissenyat per poder ser llançat des d'un submarí estratègic
 Fabbrica Bolognese Motocicli, fabricant italià de motocicletes i motors